Александр Кирсанов: 
 Кирсанов, Александр Трофимович (1880—1941) — российский и советский агрохимик, почвовед, растениевод.